Datorspelsutbildningar börjar bli vanliga i Sverige och att tillverka datorspel är för närvarande en bransch i stark tillväxt. Nedan följer en inkomplett lista över dedikerade utbildningar för datorspel i Sverige. Förutom detta har många högskolor och universitet numera utbildningar i relaterade ämnen.

 Arctic Game Lab, Skellefteå och Boden
GAME, Campus Gotland, Uppsala
The Game Assembly, Malmö
 Digitala Spel, Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn
 Civilingenjör i Spel- och Programvaruteknik, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
 Spelprogrammering, Blekinge Tekniska Högskola, Karlskrona
 Gör dina egna datorspel, Sensus studieförbund, Göteborg
 Futuregames, Boden, Skellefteå, Stockholm
 Gamemaker, Arvika
 Interaktiva Akademin, Eksjö
 Playground Squad, Falun
 Powerhouse, Kramfors
 The Garden, Botkyrka
 Luleå tekniska universitet, Skellefteå
 Digital Graphics, Stockholm
 Högskolan i Skövde, Skövde
 Ljud och bild skolan, Helsingborg mm.
 Game Art, Stockholm
 Game Design, Stockholm
Spelutbildningen Mediagymnasiet, Nacka Strand
Kandidatprogram i datorspelsutveckling, 180 hp, Stockholms Universitet
Unga Programmerare

Relaterade utbildningar vid högskolor och universitet 

Umeå universitet

Externa länkar 
 Spelutbildningen Digitala spel:s kampanjsite
Spelutbildningar.se (Dataspelsbranschens sammanställning över spelrelaterade utbildningar i Sverige)

Datorspelsutbildningar
Datorspelsutbildningar